Theo Wiederspahn (Wiesbaden, 1878. február 19. – 1952. november 12.) brazil-német építész. Számos nyugat-brazíliai városban (pl. Porto Alegre) tervezett épületeket.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1878-ban született személyek
1952-ben elhunyt személyek
Német emigránsok Brazíliába
Német származású brazilok
Brazil építészek
Wiesbadeniek